Мазуно́в Муни́р Хаса́нович (), (1 апреля 1918, Старый Карлыган — 31 марта 1987, Казань) — татарский поэт, переводчик, журналист.

Биография 
Родился 1 апреля 1918 года в селе Старый Карлыган, Петровского уезда, Саратовской губернии, ныне Лопатинский район, Пензенской области.

В 1935—1938 годах учился в Астраханском педагогическом техникуме. По окончании работал преподавателем татарского языка и литературы в г. Ижевск.

В 1939—1946 служил в рядах Советской армии. Будучи корреспондентом-организатором фронтовой газеты «Тревога» принимал участие в боях против японских империалистов.

С 1946 по 1949 годы работал редактором Татарского радиокомитета и одновременно учился в Казанском педагогическом институте.

В 1949 вновь был мобилизован в ряды Советской армии.

До 1953 года находился в составе советских войск в Польше, где работал старшим литературным сотрудником редакции газеты «Вольность», которая выходила на польском языке.

С 1953 по 1959 годы работал редактором, а затем заместителем председателя Татарского радиокомитета.

С 1960 по 1963 годы работал старшим редактором Татарского книжного издательства.

С 1967 по 1970 годы был редактором газеты Татпотребсоюза «Кооператор Татарии» («Татарстан кооператоры»), г. Казань.

Работал редактором-переводчиком в управлении по печати при Совете Министров ТАССР.

Член союза журналистов СССР, член союза писателей ТАССР.

Творчество 
М. Мазунов начал писать в годы Великой Отечественной войны. Стихи, очерки и рассказы того периода печатались на страницах фронтовых газет и на страницах периодической печати, в альманахах и литературных сборниках.
Переводил на татарский язык произведения М. Ю. Лермонтова и Н. А. Некрасова, С. Маршака, П. Неруды, Н. Хикмета, П. Хузангая и других.

Автор многих сборников среди которых:
 «Двенадцать месяцев» 1948 г.
 «Наш голос» 1951 г.
 «Песня молодости» 1954 г.
 «Сердце поет» 1958 г.
 «Сын Урала» 1962 г.
 «Маленькие строители» 1967 г.
 «Он не вернулся» 1968 г.
 «Белые голуби» 1973 г.
 «Родной край» 1975 г.
 «От души» 1980 г.
 «Горизонты» 1988 г. и других.
Мунир Мазунов активно сотрудничал со многими композиторами республики, с такими как: С. Сайдашев, А. Ключарёв, М. Музафаров, Б. Мулюков, А. Монасыпов, Э. Бакиров, Р. Яхин, С. Садыкова и др. Среди популярных песен М. Мазунова «Теплые объятия моей мамы», «Моя милая», «Родной край», «Учителю», «Халима», «Молодёжная», «Колыбельная», «Огни Казани» и многие другие.

Память 
19 мая 2018 года на стене средней школы села Старый Карлыган Лопатинского района, М. Мазунову была установлена памятная доска.

Адреса 

 Казань, Ярмарочная улица, дом 15.
Казань, улица Гагарина, дом 14.

Примечания

Источники 
 Татарский энциклопедический словарь. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998 — С. 334.
 Савин О. М. Мазунов Мунир Хасанович // Пензенская энциклопедия. — М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001. — С. 315.

Ссылки 
 Пензенская энциклопедия, Мазунов Мунир Хасанович  
 
Участники советско-японской войны (СССР)